Teresa Parodi nombre y apellido por el cual son conocidas dos cantantes de distintas épocas:

 Teresa Parodi, célebre soprano de ópera destacada en los siglos XIX y XX.
 Teresa Parodi, cantautora de música folclórica argentina, que ha llegado a ser ministra de cultura de su país.

Desambiguación de títulos similares o relacionados 
 Parodi (desambiguación)